Броненосцы и линкоры США могут быть разделены на четыре группы:
 броненосцы (корабли эпохи додредноутов),
 дредноуты,
 «линкоры стандартного типа»,
 линкоры эпохи Второй мировой войны (так называемые ).

Первые броненосцы «Техас» и «Мэн» иногда включают, иногда не включают в группу броненосцев додредноутной эпохи, более того, «Мэн» формально был броненосным крейсером (о чём говорит и код классификации ACR-1), но, тем не менее, в список он включён. Также первые пять броненосцев — «Техас», «Мэн» и броненосцы типа «Индиана» — иногда (например, ) выделяют в отдельную группу броненосцев береговой обороны, их мореходные качества действительно были не очень высокими, но это не соответствует официальной классификации (броненосцы 1-го ранга), поэтому в данном списке в отдельную группу они не выделены.

В список не включены австро-венгерские броненосцы «Зриньи» и «Радецкий» и германский дредноут «Остфрисланд», которые вошли в состав американского флота как призы после Первой мировой войны. Им не присваивался код классификации (BB), а их служба в США была крайне непродолжительной. Также в список не включены корабли, строившиеся по заказу других стран — российский «Ретвизан» (1899—1901), аргентинские однотипные «Ривадавия» и «Морено» (1910—1915).

Всего на службе ВМС США состояли 59 приведенных броненосцев и линкоров (не считая «Зриньи», «Радецкого» и «Остфрисланда»), ещё 14 кораблей не были введены в строй. Эти 73 корабля представляли 25 типов, 2 из которых не были реализованы. 8 линкоров сохранены как корабли-музеи.

Названия броненосцев и линкоров США 
Все броненосцы и линкоры США, за исключением «Кирсаджа», носили названия американских штатов. И, в свою очередь, каждый из 48 континентальных («соединённых») штатов Америки дал своё имя по крайней мере одному линкору или броненосцу, за исключением Монтаны — дважды строительство линкоров с этим именем отменялось до его начала. Аляска и Гавайи получили статус штатов в 1959 году, когда строительство линкоров было уже прекращено, их названия присвоены однотипным линейным крейсерам — «Аляске» и «Гавайям».

Список броненосцев и линкоров США 
В таблице указаны:
 «Имя» — имя (название) корабля.
 «Код US Navy» — Код классификации кораблей ВМС США.
 «Верфь» — в таблице ниже приведены принятые в списке сокращения названий верфей, строивших броненосцы и линкоры США:
 
 серым шрифтом — недостроенные корабли.

 «Спущен на воду / Вступил в строй» — год спуска на воду и год вступления в строй. Для периода Второй Мировой войны указаны и месяц и год.
 «Исключён из состава флота / Дальнейшая судьба» — год исключения из состава флота, краткое описание дальнейшей судьбы корабля.
 «Водоизмещение / Размеры / Экипаж» — водоизмещение приведено в метрических тоннах. Для кораблей до 1922 года постройки (спуска на воду) приведено нормальное водоизмещение, для кораблей после 1922 года постройки приведено стандартное водоизмещение, введённое Вашингтонским морским соглашением 1922 года. В скобках приводится полное водоизмещение в метрических тоннах. Главные размерения — длина (полная), ширина, осадка — в метрах. Численность экипажа на момент включения в списки флота.
 «Скорость / Тип двигателя. Мощность / Дальность плавания» — скорость в узлах (в скобках в км/ч). Указана скорость полного хода, показанная на испытаниях (в ходе службы корабль такую скорость не развивал). Для нереализованных проектов указана максимальная проектная скорость. «Тип двигателя» — принятые в списке сокращения: ПМ — паровая машина, ПТ — паровая турбина, ПТЭ — паровой турбоэлектропривод. «Мощность» — суммарная мощность машин в л. с. Для паровых машин приведена индикаторная мощность, для турбин — мощность на валу, для нереализованных проектов — проектная мощность. Дальность плавания приведена расчётная, в морских милях (1852 м), в скобках значение в километрах, далее крейсерская скорость в узлах, для которой эта дальность плавания была рассчитана.
 «Вооружение» — вооружение в формате: (количество орудий) х (калибр, мм), главный калибр отделён от остального вооружения. Данные по вооружению приведены на момент включения в списки флота. Со временем эти данные изменялись значительно (кроме орудий главного калибра).
 «Бронирование» — бронирование в формате: 1) главный пояс, 2) палуба, 3) башни главного калибра (ГК) 4) барбеты башен главного калибра, 5) ходовая рубка. Всё в мм.
 Фотография корабля или модели (для проектов).

Характеристики приведены по головному кораблю серии на момент включения в списки флота. Со временем вооружение, численность экипажа, другие характеристики и внешний вид изменялись значительно, например, экипаж линкора «Невада» (BB-36) при вступление в строй, в 1916 году, насчитывал 864 матроса и офицера, в 1929 году — 1398, в 1945 году — 2220 человек.

Более полная информация о типах и кораблях приведена в соответствующих статьях.

 
 
 
 серым шрифтом — также недостроенные корабли.

Артиллерия главного калибра броненосцев и линкоров США 

 «Тип орудия» — обозначение орудия в принятом в США формате — USN 16"/50 Mark 7 Mod 0 — USN (US Navy) — означает, что орудие разработано для Военно-морского флота, 16" — калибр в дюймах, 50 — длина ствола в калибрах, Mark 7 — версия разработки (модель) орудия с данными характеристиками (), в таблице используется принятое сокращение до Mk, Mod 0 — модификация данной версии (модели).
 «Корабли» — корабли (броненосцы и линкоры США), на которых была установлена данная модель орудия. Если орудие использовалось на кораблях других типов (крейсерах) или в береговой артиллерии, это никак не отмечено.
 «Конструкция башен» — показывает сколько на кораблях данного типа было установлено башен и сколько орудий было установлено в каждой башне.

Сохранённые корабли-музеи и мемориалы в память о броненосцах и линкорах США

См. также 
 
 Список линкоров по странам
 Список линкоров по странам

Примечания

Литература

Ссылки 
 Корабельное вооружение 
 Броненосцы и линкоры США на GlobalSecurity.org 
 Броненосцы и линкоры США на Maritime Quest 
 Документы US Navy на сайте Gene Slover 

 Сайт мемориала «Миссури» (BB-63) 
 Ассоциация ветеранов линкора «Айова» (BB-61) 

Линкоры США
Броненосцы и линкоры